

Benjamin Constant, municipalité de l'État d'Amazonas.
 Benjamin Constant Botelho de Magalhães, professeur et homme d'État brésilien.

Benjamin-Marcellin Constant, abbé (1820-1898), auteur de : Le pape et ses droits (1860) ; Les Contradictions de M. Renan (1866) ; La Science et les savants (1885) 
 Jean-Joseph Constant dit Benjamin-Constant (1845 – 1902), peintre orientaliste français.
 Benjamin Constant (1767-1830), romancier, homme politique, et intellectuel français, auteur d'Adolphe (1816).